Гре́ция может означать:
 Греция — современное государство на юге Балканского полуострова.
 Доисторическая Греция — период истории Греции от палеолита до XXX в. до н. э.
 Микенская Греция — период истории Греции от II тыс. до н. э. по XII век до н. э.
 Архаическая Греция — период истории Греции VII—V вв. до н. э.
 Классическая Греция — период истории Греции V—IV вв. до н. э
 Древняя Греция — период в истории Греции, длившийся с III тысячелетия до н. э. до римского завоевания во II веке до н. э.
 Эллинистическая Греция — период IV в. до н. э. — 146 г. до н. э.
 Римская Греция — период 146 до н. э. — 330 н. э.
 Королевство Греция — греческая монархия 1832—1924 гг.
 Великая Греция — историческая область с древнегреческими колониями располагавшаяся на территории южной Италии и Сицилии.